Een Sint-Dominicuskerk of Dominicuskerk is een kerk die is genoemd naar Dominicus Guzman, Sint-Dominicus.

België 
 Sint-Dominicuskerk (Antwerpen)
 Sint-Dominicuskerk (Brussel)
 Sint-Dominicuskerk (Kraainem)

Italië 
 Sint-Dominicusbasiliek (Siena)

Nederland 
 Sint-Dominicuskerk (Alkmaar)
 Dominicuskerk (Amsterdam)
 Sint-Dominicuskerk (Leeuwarden)
 Dominicuskerk (Nijmegen)
 Het Steiger, ook wel Dominicuskerk, in Rotterdam
 Sint-Dominicuskerk (Tiel)
 Sint-Dominicuskerk (Utrecht)
 Sint-Dominicuskerk (Walsteegkerk), Utrecht

Dominicuskerk